Legrand è un cognome francese e può riferirsi a vari personaggi:
Marc-Antoine Legrand attore e drammaturgo francese;
Michel Legrand, compositore di colonne sonore per film francese;
Raymond Legrand, compositore francese, padre di Michel;
François Legrand, arrampicatore francese;
London LeGrand, cantante statunitense;
Mirtha Legrand, attrice argentina;
Legrand, gruppo industriale francese produttore di circuiti e cavi elettrici nato nel 1904.